Ein Ultraschallgerät ist ein Gerät, das Ultraschall für unterschiedliche Anwendungen nutzt: 

 Ultraschallprüfgerät, im Allgemeinen für eine Messungen oder Bildgebung 
 Ultraschallsonde, in der Medizin, für eine Ultraschalluntersuchung (Sonografie) 
 Sonotrode, in der Industrie für Prüf- bzw. Schweißgeräte verwendet 
 Ultraschall-Durchflussmesser  
 Ultraschallreinigungsgerät zur Reinigung im Flüssigkeitsbad 
 Ultraschallzahnbürste 
 Ultraschallvernebler zur Zerstäubung von Flüssigkeiten zu Nebel

Siehe auch:
 Grundlagen: Bildgebendes Verfahren · Tomografie 
 Techniken: 3D-Ultraschall · 4D-Ultraschall · Intravaskulärer Ultraschall
 Medizinische Anwendungsgebiete: Sonografie · Pränataldiagnostik· Echokardiografie · Feinultraschall · Endosonografie · Mammasonographie · Fraktursonografie  
Industrielle Anwendungsgebiete: Ultraschallprüfung · Ultraschallschweißen